Джейди Гассама (; род. 10 сентября, 2003, Нилеба Хауисс, Мавритания) — французский футболист мавританского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен». Выступает за бельгийский клуб «Эйпен» на правах аренды.

Карьера 
Играл в молодёжных командах «Пуасси», «Мантуа» и «Бреста».

«ПСЖ» 
В июле 2019 года стал игроком команды «Пари Сен-Жермен» до 17 лет. Через год перешёл в команду U19. Дебютировал в Лиге 1 14 мая 2022 года в матче 37-го тура с «Монпелье», заменив Анхеля Ди Мария на 89-ой минуте.

Ссылки 
 Профиль на Transfermarkt

Примечания 

Футболисты Франции
Футболисты Мавритании
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»